Revenue Retrievin': Graveyard Shift — чотирнадцятий студійний альбом американського репера E-40, виданий 29 березня 2011 р. лейблом Heavy on the Grind Entertainment в один день з платівкою Revenue Retrievin': Overtime Shift. Таким же чином у 2010 він випустив два релізи Revenue Retrievin': Day Shift та Revenue Retrievin': Night Shift. У записі альбому взяли участь T-Pain, Tech N9ne, Bosko, Bun B, Slim Thug, Turf Talk та ін. Виконавчі продюсери: E-40 та Droop-E.

Відеокліп «Concrete» оприлюднили 6 квітня 2011, «That Candy Paint» — 15 травня того ж року.

Альбом дебютував на 40-му місці чарту Billboard 200, продавши за перший тиждень 14 тис. Станом на 21 серпня 2011 платівка мала результат у 36250 проданих копій у США.

Список пісень

Семпли 
 «43»
 «Who Do You Believe In» у вик. Scarface
 «That Candy Paint»
 «You're Everything» у вик. Bun B з участю Rick Ross, David Banner та 8Ball & MJG

Посилання 

Альбоми E-40
Англомовні музичні альбоми